

Patronyme 

 Albert Ciccone (?-), psychologue clinicien, psychanalyste français.
 Angelo Ciccone (né en 1980), coureur cycliste italien.
 Diego Ciccone (né en 1987), footballeur italien.
 Giulio Ciccone (né en 1994), coureur cycliste italien.
 Madonna Louise Ciccone (née en 1958), plus connue comme Madonna, chanteuse populaire américaine.
 Nicola Ciccone (né en 1977), chanteur québécois de parents italiens.
 Enrico Ciccone (né en 1970),  ex-joueur de la LNH.

Voir aussi 
 Cicones